René Fontaine peut désigner :
 René Fontaine (1899-1979), chirurgien français ;
 René Fontaine (1933-2012), homme politique canadien ;
 René Fontaine (né en 1946), pâtissier-chocolatier français.